David Silva peut désigner :
 David Silva (1917 - 1976), acteur mexicain ;
 David Silva (1986 -), footballeur espagnol ;
 David Silva (1986 -), footballeur cap-verdien ;